Parey si può riferire a:
 Parey – frazione del comune tedesco di Havelaue
 Parey-Saint-Césaire – comune francese del dipartimento Meurthe e Mosella
 Parey-sous-Montfort – comune francese del dipartimento dei Vosgi
 Granta Parey – montagna delle Alpi Graie